

События 

 Вторая неудачная война короля Франции Генриха I с герцогом Вильгельмом Нормандским. Разгром арьергарда французов при Варавилле.
 Гибель короля Шотландии Макбета в битве с Малькольмом Кэнмором, сыном Дункана I.
 1057—1093 — Король Шотландии Малькольм III Кэнмор (ок.1031-1093). Сын Дункана I.
 1057—1058 — Папа Стефан X.
 Император Михаил Стратиотик стал щедро раздавать чины и награды. Апрель — В столицу прибыли отборные воины во главе с Исааком Комниным и Кевкаменом, стратигом Антиохии. Михаил отказал им в наградах. Военачальники составили заговор, собрали силы восточных фем. Июнь — В Гунарии Исаак Комнин провозглашён императором. Комнин подступил к Константинополю. Август — Около Никеи в упорной битве войска Михаила разбиты. Михаил предложил Исааку титул кесаря. Часть синклитиков и патриарх провозгласили Исаака императором. Михаил принял схиму.
 1057—1059 — император Византии Исаак I Комнин (ок.1007-1061, 31.5). Сын известного при Василии II полководца Мануила Комнина.
 1057—1058 — В Византии борьба военной партии (Исаак Комнин) против синклита и наёмных войск.
 Сельджуки сожгли Мелитину (в Малой Азии).
 12 мая — диакон Григорий закончил переписывать для новгородского посадника Остромира Остромирово Евангелие.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1057 году
 Гуго Великий, граф Вермандуа

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1057 году
 Эдуард Изгнанник
 Ральф, эрл Херефорда
 Макбет
 Леофрик

См. также